Konge i Danmark:  Christoffer 2. 1320-1326

Begivenheder 
 7. januar – Afonso IV bliver konge af Portugal.

Født

Dødsfald 
7. januar – Dionysius 1., Konge af Portugal fra 1279 til 1325

Eksterne henvisninger 

 
25
Artikler om enkelte år